Malta může být:

 malta (materiál) – stavební materiál
 Malta – středomořský ostrovní stát
 
 Malta (jezero) – jezero v Polsku ve městě Poznaň s veslařskou dráhou
 Malta Lake a Malta Creek – australské jezero a vodoteč v Novém Jižním Walesu
 Malta (řeka) – řeka v Lotyšsku
 Malta (skupina) – švédská hudební skupina